Альфьяно-Натта () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 785 человек (2008 г.), плотность населения составляет 60 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 15021. Телефонный код — 0141.

Покровителем коммуны почитается святой Маркиан из Тортоны, празднование 3 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.alfianonatta.al.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики